Пойма (; до 2016 года — Цюрупинск, ) — посёлок в Херсонском районе Херсонской области Украины. Село было названо в честь Александра Дмитриевича Цюрупы, большевика и уроженца Херсонщины. В 2022 году, во время вторжения России на Украину, село было оккупированно. 

Население по переписи 2001 года составляло 117 человек. Почтовый индекс — 75100. Телефонный код — 5542.
19 мая 2016 года Верховная Рада переименовала посёлок Цюрупинск в посёлок Пойма.

Местный совет 
75100, Херсонская обл., Алёшковский р-н, г. Алёшки, ул. Гвардейская, 30

Примечания 

Населённые пункты Алёшковского района
Переименованные населённые пункты Украины